Rolf Eriksson kan syfta på:

 Rolf Eriksson (fotbollsspelare) (1942–1984) – en fotbollsspelare i Malmö FF
 Rolf Eriksson (1961–), en svensk politiker (C) och ämbetsman, se Rolf Brennerfelt
 Rolf Eriksson (musiker) – en musiker, elgitarr och akustisk gitarr